Рувруа ():

 Рувруа — коммуна в Бельгии, провинция Люксембург.
 Рувруа — коммуна во Франции, департамент Па-де-Кале.
 Рувруа — коммуна во Франции, департамент Эна.
 Рувруа — кантон во Франции, находится в регионе Нор-Па-де-Кале, департамент Па-де-Кале

См. также 
 Рувруа-сюр-Сер